Па́рковая улица — одна из улиц Великого Новгорода. Находится в историческом районе Антоново, в северной части Торговой стороны. Начинается от улицы Студенческой и в северном направлении проходит до улицы Державина. Протяжённость — 1170 м.

В северной части пересекает ручей Донец. Образовалась в 1940-е годы. Название получила по близлежащему парку 30-летия Октября. Застроена многоквартирными жилыми домами. На Парковой расположены психоневрологический и противотуберкулёзный диспансеры, общежития НовГУ.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир И. И. Улицы Новгорода: справочник. — Л., 1975. — С. 85

Улицы Великого Новгорода